Carlos Báez, atleta portoricano
Carlos José Báez, calciatore paraguaiano
Carlos Báez Appleyard, calciatore paraguaiano